Dalnje (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Dalnje (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Dalnje (Kehytschiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Dalnje (Solone)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Dalnje (Pokrowsk)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Nachimow, siehe Dalnje (Sewastopol)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Dalnje (Henitschesk)

Siehe auch:
 Dalneje (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung